The Child and the Fiddler – film del 1910 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 The Child and the Fiddler – film del 1917 diretto da Bert Haldane